La Prima Lega 2003-2004 è la 107ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.

Gruppo 1 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2004-2005.
 Va allo spareggio retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 2004-2005.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Sion si ritirò prima dell'inizio del campionato. Si iscrisse in Seconda Lega come F.C. Sion-Olympique des Alpes.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 2 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2004-2005.
 Va allo spareggio retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 2004-2005.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 3 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2004-2005.
      Retrocesso in Seconda Lega 2004-2005.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Promozione in Challenge League

Primo turno 
Andata il sabato 22 maggio, ritorno il 29 maggio 2004.

Finale 
Andata il 5 giugno, ritorno il 12 giugno 2004.

Spareggio retrocessione 
Andata il sabato 22 maggio, ritorno il 29 maggio 2004.

Verdetti finali 
 e  promossi in Challenge League 2004-2005.
, , ,  e  retrocessi in Seconda Lega 2004-2005.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
2005 3